Winden (Kreuzau), een plaats in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
Winden (Nassau), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Winden (Palts), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Winden am See, een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Burgenland
Winden im Elztal, een plaats in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
winderigheid
Winden (Landen), een deelgemeente van de Belgische gemeente Landen

Zie ook
Wind (doorverwijspagina)